Чанићи могу бити:

 Чанићи (Шековићи), насељено мјесто у општини Шековићи, Република Српска, БиХ
 Чанићи (Тузла), насељено мјесто у општини Тузла, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ